Stara čaršija u Tuzli, čaršija u Tuzli
Nova čaršija u Tuzli, čaršija u Tuzli